A képviselőház egy parlament része, vagy egésze: többnyire a kétkamarás parlamentek alsóháza viseli ezt a nevet, de egyes országokban magát az egykamarás parlamentet nevezik képviselőháznak.

 Képviselőház (Magyar Királyság), az egykori kétkamarás magyar Országgyűlés alsóháza volt
 Képviselőház (Hollandia), a holland parlament (Staten-Generaal) alsóháza
 Képviselőház (Japán), a japán országgyűlés alsóháza
 Kanadai Képviselőház, a kanadai parlament egyik eleme az uralkodó (akit a főkormányzó képvisel) és a Szenátus mellett
 Képviselőház (Mexikó), a mexikói szövetségi törvényhozás, az Unió Kongresszusának alsóháza
 Képviselőház (Olaszország), az olasz képviselőház
 Képviselőház (Csehország), a kétkamarás cseh parlament alsóháza
 Az Amerikai Egyesült Államok Képviselőháza, az Egyesült Államok kétkamarás Kongresszusának alsóháza
 Képviselőház (Belgium), a Belga Szövetségi Parlament alsóháza
 Képviselőház (Spanyolország), a spanyol törvényhozás (Cortes Generales) alsóháza
 Képviselőház (Líbia), Líbia törvényhozása
 Képviselőház (Egyesült Királyság), az Egyesült Királyság közrendűinek háza, az ország kétkamarás parlamentjének alsóháza
 Képviselőház (Ciprus), a Ciprusi Köztársaság egykamarás parlamentje.
 Képviselőház (Kanada) - a kanadai képviselőház